A Comunidade Evangélica de Goiânia foi uma denominação pentecostal fundada em Goiânia em 1976 por Robson Rodovalho e César Augusto, após a saída dos fundadores da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia (igreja federada a Igreja Presbiteriana do Brasil). 

A denominação existiu até 1992, quando se dividiu para formar as atuais: Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, sob a liderança de Robson Rodovalho e Igreja Apostólica Fonte da Vida sob a liderança de César Augusto. 

Denominações pentecostais extintas no Brasil